Мулла Фазлулла́ (, наст. имя Фазал Хайат; , , Пакистан — , , Исламская Республика Афганистан) — один лидеров пакистанских талибов из округа Сват.

Биография 
Создал 5-тысячное ополчение и ввел шариатское правление в сентябре 2007 года в горных деревнях округа Сват, что по сути стало открытием нового фронта Вазиристанской войны. Одной из причин выступления стал штурм Красной Мечети пакистанскими спецслужбами в июле 2007 в Исламабаде. В феврале 2009 года Фазлулла заключил перемирие с центральным правительством, которое подразумевало введение шариатского правление в долине Сват.
Согласно американским источникам, убит в результате удара беспилотника 14 июня 2018 года в афганской провинции Кунар.

См. также 
 Тарар, Султан Амир

Примечания 

Персоналии:Техрик-е Талибан Пакистан